Swanton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Swanton (Nebraska)
Swanton (Ohio)
Swanton (Vermont)